Mayaguana kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Mayaguana Island, ö, Mayaguana District, 
 Mayaguana District, distrikt, 

Robotskapade Bahamasförgreningar